Zhongshan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongshan, Dalian – stadsdistrikt i Dalian, Liaoning-provinsen,
 Zhongshan, Liupanshui–  stadsdistrikt i Liupanshui, Guizho-provinsen, 

Robotskapade Kinaförgreningar